Příjmení Lieskovský nosí více významných osobností:

 Andrej Lieskovský (1913–1995) – slovenský klarinetista, klavírista a skladatel populární hudby
 Milan Lieskovský (* 1981) – producent a DJ ze Slovenska
 Stanislav Lieskovský (1964–2018) – bývalý slovenský fotbalista, záložník
 Valéria Lieskovská (1924–2016) – slovenská a československá politička